Glyphyalinia pentadelphia är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1900.  Glyphyalinia pentadelphia ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pentadelphia